До́рис Ге́рке (; род. 7 февраля 1937, Грайфсвальд, провинция Померания, нацистская Германия) — немецкая писательница, известный автор детективных романов. Лауреат премий  (1991) и  (2000).

Биография 
Дорис Герке родилась 7 февраля 1937 года в Грайфсвальде в семье рабочих. В 1949 году семья переехала в Гамбург. Родители не могли обеспечить дочери высшее образование, и в 16 лет она устроилась на работу администратором. В 20 лет Дорис вышла замуж, а в 22 года родила второго ребёнка. Она полностью посвятила себя семье, воспитанию детей (сына и дочери) и ведению домашнего хозяйства. В 1980 году ей выделили стипендию для изучения права, к чему она стремилась со времени окончания школы. Однако, получив образование, Дорис не проработала по специальности ни дня.

1 августа 1987 года она начала писать (вручную) свой первый триллер. В 1988 году был издан её первый детективный роман, «Вейншрётер, Вас надо повесить», принёсший автору широкую известность, благодаря образу комиссара Беллы Бартока, любителя поэзии и водки с апельсиновым соком. Впоследствии романы из серии о комиссаре были экранизированы. Некоторые свои произведения Дорис подписывает псевдонимом Мэри-Джо Морель. Она также пишет книги для детей и стихи.

Дорис придерживается «левых» взглядов в политике, что связано с её пацифистскими и антифашистскими убеждениями, принимает участие в политических демонстрациях. Она также участвует в медиа-проекте компартии Германии — «».

В 1991 году за роман «» Дорис получила Премию Мартина Бека. В 2000 году Ассоциация немецкоязычных авторов детективов вручила ей Премию Glauser за достижения в области немецкоязычных детективов.

Дорис Герке живет в Гамбурге.

Сочинения 
Курсивом выделены книги из серии «Тайны Беллы Блок».

 «Вайншрётер, Вас надо повесить» (, 1988)
 «Низкий сезон» (, 1989)
 «Москва, моя любовь» (, 1989)
 «Война, смерть, чума» (, 1990)
 «Остров» (, 1990)
 «Детское зерно» (, 1991)
 «Прятки. Детский триллер» (, 1993)
 «Нет другой страны» (, 1993)
 «Упасть с любовью» (, 1994)
 «О жизни и смерти» (, 1995)
 «Дочери Чингизхана» (, 1996)
 «Ледяное гнездо. Стихи» (, 1996)
 «За пригоршню долларов. Молодёжная книга» (, 1998)
 «Смерть в городе. Роман» (, 1998)
 «Женщина из моря» (, 2000)
 «Красивый убийца» (, 2001)
 «Поединок Ведделя. Криминальная история» (, 2001)
 «Желание Милены. Роман» (, 2002)
 «Порядок Берингера» (, 2003)
 «Белла Чао» (, 2004)
 «Спи, детка, спи» (, 2004)
 «Джорджия» (, 2006)
 «Молчание или смерть» (, 2007)
 «Пазевальк. Немецкая история» (, 2009)
 «Смерть в Марселе» (, 2010)
 «Между ночью и днём» (, 2012)

Ссылки 
 Интервью с Дорис Герке 
 Дорис Герке на сайте Krimilexikon

Примечания 

Немецкие писатели
Писательницы Германии
Авторы детективной прозы